Yves de Bellême peut se référer à deux personnes de la famille de Bellême :

 Yves  de Bellême dit Yves l'Ancien († après 1005), premier seigneur connu de Bellême;
 Yves II de Bellême,  de Bellême (v. 1030-1040),  d'Yves l'Ancien;
 Yves de Bellême, évêque de Séez (v.1035-v.1070).

Voir aussi 
 Famille de Bellême
 Seigneurie de Bellême